Аристархов, Арістархов

Жінки 
 Аристархова Наталія Олександрівна (* 1980) — російська легкоатлетка, майстер спорту міжнародного класу.

Чоловіки 
 Аристархов Дмитро Аврамович (1923—2017) — радянський військовик часів Другої світової війни, старший лейтенант. Герой Радянського Союзу.
 Аристархов Максим Юрійович (* 1980) — російський футболіст, нападник.
 Арістархов Олег Михайлович — майор Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького.